Куркулі — зневажлива назва заможних селян в Радянському Союзі
 Куркулі — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область, Росія